

История 
 Организован он был 31 августа 1932 года постановлением СНК СССР на базе учебно — производственного комбината связи
 Для первого приема студентов в техникум 1 марта 1932 года на базе существовавшего учебно-производственного комбината связи были открыты курсы, а с 1 октября того же года на базе этих курсов был открыт Казанский электротехникум связи.
 В августе 1940 года, во исполнение Приказа наркома связи Союза СССР, техникум был переименован в «Казанский электротехникум связи" (КЭТС)
 В январе 2015 года переименован в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанский техникум информационных технологий и связи» (КТИТС)
 В апреле 2016 года переименован в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский техникум информационных технологий и связи»

Деятельность 
Образовательная деятельность
Техникум состоит из:
 Главный корпус,
 Лабораторный корпус.

Руководители техникума 
 Первый директор Б. Г. Сабитова
 Директор Хакимзянов С. Г. (по июль 2012 г.)
 Директор Китаева Н.Н. (по сентябрь 2016 г.)
 Директор Багров Ю. Н. (с сентября 2016 по настоящее время)

Выпускники техникума 
 заместитель министра регионального развития Российской Федерации Исхаков Камиль Шамильевич
 министр промышленности и торговли Республики Татарстан Александр Когогин
 начальник ГУП "УПС «Татарстан почтасы» Ольга Кузнецова

Примечания

Ссылки 
 
 Статья из журнала «Элита Татарстана» — «GSM, 3G И МОРЗЯНКА»

Техникумы России
Средние специальные учебные заведения Казани